Saint-Romans (Isère)
ook:
Saint-Romans-des-Champs, Deux-Sèvres
Saint-Romans-lès-Melle, Deux-Sèvres